Courier è il termine usato in francese e in inglese, corrispondente all'italiano corriere, e indica una persona, compagnia o un mezzo di trasporto che trasferisce posta e piccoli oggetti.

Courier si può anche riferire a:

Cinema 
Courier (The Courier) – film del 1988 diretto da Frank Deasy e Joe Lee

Persone 
Jim Courier (1970), tennista statunitense
Paul-Louis Courier (1773-1825), autore francese

Tecnologia 
Courier, un carattere tipografico
Courier, una linea di modem, prodotta dalla USRobotics
Courier 1B, satellite di telecomunicazione
Courier Email, un client di e-mail precedentemente usato in ambiente Microsoft Windows
Courier Mail Server, computer software
 Microsoft Courier, a prototipo di tablet computer della Microsoft, non entrato in produzione

Trasporti

Aviazione 
 Airspeed Courier, un aereo britannico degli anni precedenti la II guerra mondiale
 C-38 Courier, la designazione usata dai militari statunitensi per il Gulfstream G100
 Consolidated O-17 Courier, biplano per osservazione e formazione della National Guard statunitense, degli anni 1920
 Helio Courier, aeroplano leggero della STOL, 
 Rans S-7 Courier, aeroplano leggero moderno a due posti

Marittima 
Hired armed cutter Courier, un cutter britannico (1799-1806)
Ocean Courier, un vapore della Cameron class steamer
USS Courier, nome di tre navi della United States Navy

Ferrovia 
 Courier, nome di alcune locomotive a vapore della Great Western Railway

Strade 

 Ford Courier, un furgone leggero

Fiction 
 Courier, personaggio della Marvel

Pagine correlate
The Courier